HMS „Gallant” – nazwa noszona przez cztery okręty brytyjskiej Royal Navy, oznaczającą „dzielny”, „waleczny”:
  – 12-działowa kanonierka zwodowana w 1797, sprzedana w 1802.
  – 12-działowy bryg (gun-brig) zwodowany w 1804, sprzedany w 1815.
  – niszczyciel typu G zwodowany w 1935, uszkodzony w wyniku wejścia na minę w 1941, następnie w wyniku nalotów w 1942, samozatopiony w 1943.
 HMS „Gallant” – nieukończony niszczyciel typu G zamówiony w 1944 jako HMS „Gael”, anulowany w 1945.

Przypisy 

Gallant